Orle Pióro – nagroda 
 Orle Pióro Sp. z o.o. – wydawca tygodnika Do Rzeczy

Zobacz też 
 Orle pióra